Svetovna jakostna snooker lestvica 1999/00: svetovna jakostna snooker lestvica, na kateri je najboljših 64 igralcev v sezoni 1999/00.

Zunanje povezave
 Snooker arhiv Chrisa Turnerja: svetovna lestvica (1990/91 - 1999/00)  
 WWW Snooker: svetovna lestvica 1999/00 

1999/00
1999 v snookerju
2000 v snookerju